Le coup Damoiseau est une combinaison du jeu de dames que l'on doit, depuis 1926, au joueur belge Fernand Damoiseau.

Principe du coup Damoiseau 

C'est un coup de ricochet aux rafles caractéristiques qui a l'originalité de pouvoir se produire dès le troisième temps de la partie après les mouvements 33-28 (19-24) 32-27 (13-19?). Voir animation.

Après une ou deux offres préparatoires, un coup droit permet une rafle de trois pions. La reprise par l'adversaire amène le premier chaînon d'une seconde rafle.

Il se présente aussi après le début 32-28 (18-23) 33-29 (23x32) 37x28 (12-18?) avec le gain de deux pièces.

Son mécanisme peut intervenir plus tard dans la partie.

Bibliographie 
 .
 
 .

Notes et références 

damoiseau